Lene Andersen er et almindeligt navn, der blandt andre bæres af:

 Lene Andersen (forfatter)
 Lene Andersen (oversætter)